Vestamager kan betegne:

 Vestamager (inddæmning) – et inddæmmet område af Kalveboderne (også kendt som Kalvebod Fælled)
 Vestamager (bydel 2002-2007) – en tidligere bydel i Københavns Kommune
 Vestamager (Tårnby Kommune) – områdebetegnelse for det vestlige nabolag i Tårnby Kommune
 Vestamager Idrætsanlæg - idrætsområde på Vestamager i Tårnby Kommune
 Vestamager Station – en metrostation

Se også 
 Amager Vest - fra 2007